CASD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 797 амінокислот, а молекулярна маса — 91 680.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки